John Perceval peut se référer à :

 John Perceval (1629-1665), , personnalité britannique ;
 John Perceval (1683-1748),  d'Egmont, homme politique anglo-irlandais ;
 John Perceval (1711-1770),  d'Egmont, homme politique britannique ;
 John Perceval (1738-1822),  d'Egmont, homme politique britannique ;
 John Perceval (1767-1835),  d'Egmont, homme politique britannique ;
 John Thomas Perceval (1803-1876), dit Perceval le fou, officier britannique, auteur d'un témoignage sur l'asile psychiatrique redécouvert au XXe siècle par Gregory Bateson ;
 John Perceval (1923-2000), artiste australien.